Aleksandr Aleksandrovič Kozlov (1837-1924) – generale russo
Aleksandr Aleksandrovič Kozlov (1981) – politico russo
Aleksandr Gerasimovič Kozlov (1918-1943) – militare sovietico
Aleksandr Konstantinovič Kozlov (1961-2001) – musicista sovietico e russo
Aleksandr Sergeevič Kozlov (1993-2022) – calciatore russo